Jutphaas ist 

eine ehemalige Gemeinde in der Provinz Utrecht, siehe Nieuwegein

Siehe auch:
 Geer van Jutphaas